województwo szczecińskie – województwo istniejące w latach 1946–1975
 województwo szczecińskie – województwo istniejące w latach 1975–1998
 województwo zachodniopomorskie – współczesne województwo ze stolicą w Szczecinie